In de scheikunde:
 Trimethylfosfaat
 Trimethylolpropaan
 2,2,6,6-tetramethylpiperidine

Anders:
 Ditsong National Museum of Natural History, voorheen Transvaal Museum Pretoria
 Trans Mountain Pipeline, een pijpleiding in Canada

Zie ook 
 Lijst van bestandsextensies voor de extensie .tmp